Miejscowości w USA:
 Pembina – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Pembina
Gminy w USA:
 Pembina (ang. Pembina Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Mahnomen
 Pembina (ang. Pembina Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Pembina
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Pembina (ang. Pembina County) – w stanie Dakota Północna